Okręty US Navy o nazwie USS „Johnston”, pochodzącej od Johna Vincenta Johnstona:
 „Johnston” (DD-557) – niszczyciel typu Fletcher, w służbie w latach 1943–1944. Został zatopiony w czasie bitwy w zatoce Leyte.
 „Johnston” (DD-821) – niszczyciel typu Gearing, w służbie w latach 1946–1981. Przekazany następnie Marynarce Tajwanu. Ostatecznie wycofany ze służby w 2003.

Johnston